Contea di Coffee o Coffee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Coffee – Alabama
 Contea di Coffee – Georgia
 Contea di Coffee – Tennessee